Михаи́л Миха́йлович Кологри́вов (1919—1964) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Михаил Кологривов родился 19 ноября 1919 года в селе Кокшайск (ныне — Звениговский район Марий Эл). Окончил девять классов школы и первый курс Ленинградского техникума точной механики и оптики. В 1937 году Кологривов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1939 году он окончил Ейское военно-морское авиационное училище. С первого дня Великой Отечественной войны — на её фронтах.

К июню 1944 года гвардии капитан Михаил Кологривов командовал эскадрильей 6-го гвардейского истребительного авиаполка 11-й штурмовой авиадивизии ВВС Черноморского флота. К тому времени он совершил 538 боевых вылетов, принял участие в 64 воздушных боях, сбив по наградным документам 10 вражеских самолётов лично и 1 — в составе группы, а по данным позднейших исследований сбил 8 лично и 4 в группе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за «мужество и героизм, проявленные в воздушных боях» гвардии капитан Михаил Кологривов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3819.

После окончания войны Кологривов продолжил службу в Советской Армии. В 1955 году он окончил Военно-воздушную академию. В апреле 1957 года в звании подполковника Кологривов был уволен в запас. Проживал в Одессе, работал сначала в Ленинском райкоме ДОСААФ Одессы, затем начальником радиоинспекции Одесского главпочтамта. Активно занимался общественной деятельности. Умер от болезни 16 июля 1964 года.

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского и Красной Звезды, рядом медалей.

В честь Кологривова названа улица в Кокшайске.

Примечания

Литература 
 Авдеев М. В. У самого Чёрного моря. Книга 2. — : ДОСААФ, 1970.
 Авдеев М. В. У самого Чёрного моря. Книга 3. — М.: ДОСААФ, 1975.
 Минаков В. И. Гневное небо Тавриды. — М., 1985.
 Наши Герои. 2-е изд., перераб. и доп. — Йошкар-Ола, 1985.
 Воронов В. И. Морские истребители. — М.: ДОСААФ, 1986.
 
 Денисов К. Д. Под нами — Чёрное море. — М.: Воениздат, 1989.
 
 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Участники Краснодарской наступательной операции